Maison (franc. dům) může znamenat:

příjmení
 Nicolas-Joseph Maison (1771-1840), francouzský generál, ministr války

domy a paláce
 Maison européenne de la photographie, galerie v Paříži
 Maison d'Auguste Comte, muzeum v Paříži
 Maison de Balzac, muzeum v Paříži
 Maison Blanchard, bývalá věznice v Paříži
 Maison de la culture yiddish, kulturní dům v Paříži
 Maison Planeix, vila s ateliérem v Paříži (Le Corbusier)
 Maison de la Radio, palác Radio France v Paříži
 Maison de verre (česky Skleněný dům), obytný dům v Paříži 
 Maison de Victor Hugo, muzeum v Paříži

jiný význam
 Maison Blanche (stanice metra v Paříži)